Juan Ramos puede referirse a:

 Juan Ramos Camarero (1944-2011), político español;
 Juan Ramos de Lora (1722-1790), misionero franciscano español - primer Obispo de Mérida y de Maracaibo, fundador de la Universidad de los Andes;
 Juan Antonio Ramos (1976-), practicante de taekwondo español - olímpico;
 Juan Carlos Ramos (1974-), futbolista español;
 Juan de la Cruz "Juande" Ramos (1954-), jugador (1973-1982) y entrenador de fútbol (1991-act.) español.
 Juan Pedro Ramos (1878–1958), escritor, jurista y juez argentino.